Ammann steht für:
 Ammann, Amtsbezeichnung in der Schweiz, siehe Amtmann #Geschichte
 Ammann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ammann Group, Schweizer Maschinenbauunternehmen
 Ammann Verlag, Schweizer Verlag

Siehe auch:
 Aman (Begriffsklärung)
 Amann
 Amman (Begriffsklärung)